Kluthe ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Kluthe (1889–1957), deutscher Landrat
 Hans Albert Kluthe (1904–1970), deutscher Verleger
 Reinhold Kluthe (1928–2007), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Kluth (Begriffsklärung)